Wildwood kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Wildwood (del av en befolkad plats), Victoria, Hume,

USA 

 Wildwood, Florida, ort, Sumter County, 
 Wildwood, Kentucky, ort, Jefferson County, 
 Wildwood, Missouri, ort, Saint Louis County, 
 Wildwood, New Jersey, Cape May County, 
 Wildwood, Tennessee, Blount County, 
 Wildwood, Texas, Hardin County, 
 Wildwood, Kalifornien